

Biografia 
Era la figlia naturale del duca di Mantova Vincenzo I Gonzaga, avuta da una relazione con la contessa Agnese Argotta (1570-1612), moglie di Prospero del Carretto, marchese di Grana.

Venne affidata al monastero domenicano di San Vincenzo di Mantova, uno dei favoriti dei Gonzaga, nel quale trovarono posto molti religiosi della nobile famiglia. Tra questi:
 Ippolita Gonzaga, figlia di Francesco II Gonzaga, marchese di Mantova e di Isabella d'Este;
 Anna Gonzaga, figlia naturale del cardinale Ercole Gonzaga
 Caterina ed Elisabetta Gonzaga, figlie di Ludovico Gonzaga di Bozzolo

Ascendenza

Note

Altri progetti 

Eleonora
Eleonora
Eleonora